UK Championship 2005 (Travis Perkins UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 5 och 18 december 2005 i Barbican Centre i York, England. Ding Junhui vann turneringen efter att ha slagit Steve Davis i finalen med 10-6. Noterbart är att Davis är nära 30 år äldre än Ding!

Resultat

Final

Huvudturnering

Kval
Kvalet spelades 31 oktober - 5 november i Prestatyn, Wales. I kvalet deltog 64 spelare, och det avgjordes över tre omgångar. Matcherna spelades även här i bäst-av-17 frames.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker

2005 i Storbritannien
Snookersäsongen 2005/2006
2005